Trilex steht für:

 Trilex-Felge, Radsystem
 Trilex (Marke), Marketingname des Eisenbahnverkehrsunternehmens Die Länderbahn (DLB)